Бюргель () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Бюргель — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Бюргель, Генрих (более известен как Хенри Гудвин; 1878—1931) — шведский фотограф-пикториалист.
 См. также 
 Грайчен-бай-Бюргель — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.